Klais steht für:

 Klais (Gattung), eine Gattung der Kolibris
 Klais (Krün), ein Ortsteil der Gemeinde Krün in Oberbayern 
 Klais (Sappho), eine Tochter der griechischen  Dichterin Sappho
 Johannes Klais Orgelbau, eine Orgelbauwerkstatt in Bonn

Klais ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Klais (1852–1925), deutscher Orgelbauer
 Hans Klais (1890–1965), deutscher Orgelbauer
 Hans Gerd Klais (* 1930), deutscher Orgelbauer 

Siehe auch:

 Clais (Begriffsklärung)
 Kleis